Elizabeth B. Corbett (1846 - 1930), sufragista anglesa també coneguda com a Mrs. George Corbett

 Walter Corbett (1880 - 1960), futbolista anglès.
 Margery Corbett Ashby (1882 -1981), sufragista i política liberal.
 Tom Corbett, polític estatunidenc del Partit Republicà nascut en 1949.
 Richard Corbett, polític i politicòleg britànic que fou diputat al Parlament Europeu nascut en 1955.
 John Corbett, actor i cantant de country estatudinec nascut en 1961.